Fesenkov steht für:
 Wassili Grigorjewitsch Fessenkow (1889–1972), sowjetischer Astrophysiker
 Astrophysikalisches Institut Fessenkow, astrophysikalische Forschungseinrichtung in Almaty (Kasachstan)
 Fesenkov (Mondkrater)
 Fesenkov (Marskrater)
 (2286) Fesenkov, Asteroid des inneren Hauptgürtels